Chrám svatého Basila Velikého může znamenat:

 Chrám svatého Basila Velikého (Hrabová Roztoka) – je dřevěná stavba řeckokatolické církve, která byla postavena na návrší nad obcí Hrabová Roztoka v okrese Snina na Slovensku,
 Chrám svatého Basila Velikého (Krajné Čierno) – řeckokatolická cerkev v obci Krajné Čierno v okrese Svidník.